Елф може да се отнася за:
 „Елф“, френска петролна компания
 Елфи, митически същества
 „Елф“, българско издателство
 „Елф“, бивша американска рокгрупа
 „Елф“, американски филм от 2003 г.